

Geografia 
 Astros (Άστρος) – città della Grecia

Sport 
 Boston Astros – squadra di calcio statunitense
 Houston Astros – squadra di baseball statunitense

Altro 
 ASTROS – lanciarazzi